Amma Makkal Munnettra Kazagam (traducere  Amma People Progressive Federation; abreviat AMMK) este un partid politic regional indian cu o mare influență în statul Tamil Nadu și pe teritoriul uniunii Pondicherry.  AMMK este un partid dravidian fondat de TTV Dhinakaran la Madurai la 15 martie 2018 ca o facțiune separatistă din All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.TTV Dhinakaran au atribuit postul de președinte și, respectiv, secretar general al partidului.

Partide politice din India
Fondări în 2018